Bjerknes ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Anton Bjerknes (1825–1903), norwegischer Mathematiker und Physiker
 Jacob Bjerknes (1897–1975), norwegischer Meteorologe
 Kristian Bjerknes (1901–1981), norwegischer Architekt, Konservator und Autor
 Kristine Bjerknes (* 1976), norwegische Ruderin
 Vilhelm Bjerknes (1862–1951), norwegischer Physiker und Meteorologe

Benannt nach Vilhelm Bjerknes sind:

 Bjerknes (Mondkrater)
 Bjerknes (Marskrater)